Раск (округ, Техас)
 Раск (округ, Вісконсин)